Suszarka – przedmiot lub urządzenie służące do suszenia, np.
 suszarka do włosów
 suszarka do ubrań
 suszarka fotograficzna
 suszarka laboratoryjna
 suszarka do rąk
 suszarka do naczyń (ociekacz)
 suszarka kuchenna do owoców i grzybów
 suszarka taśmowa – używana w przemyśle